Канальна вулиця — назва вулиць в населених пунктах України.

 Канальна вулиця — вулиця в Києві.
 Канальна вулиця — вулиця в Мукачевому.
 Канальна вулиця — вулиця в Ужгороді.

Вулиці